Clay Mathematics Institute, fundació amb seu a Cambridge (Massachusetts) dedicada al foment de les Matemàtiques
 Institut Christian Michelsens (del seu nom en noruec Christian Michelsens Institutt), institució noruega de recerca per als drets humans i el desenvolupament
 Crisis Management Initiative, organització no governamental finlandesa per a resolució de conflictes i el foment de la pau
 Institut Meteorològic del Carib (del seu nom en anglès Caribbean Meteorological Institute), centre de formació en meteorologia, depenent de la Comunitat del Carib
 Corrent Marxista Internacional, corrent polític trotskista dins de la IV Internacional
 Fairlight CMI (del nom en anglès Computer Musical Instrument), sistema electrònic de composició musical
 Complex militar-industrial, concepte que fa referència a les relacions entre política, forces armades i industrials
 Camp magnètic interplanetari, camp magnètic solar transportat pel vent solar entre els planetes
 Interferència de mode comú (del seu nom en anglès Common-Mode Interference), interferència acoblada en més d'un dispositiu, en telecomunicacions
 Immunitat cel·lular (del seu nom en anglès Cell-Mediated Immunity), resposta immunitària que no implica anticossos sinó l'activació de fagòcits
 CMi o Ca Menor constel·lació del 
 .cmi, extensió dels fitxers compilats amb llenguatge de programació OCaml